Bosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bosjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun, 
Bosjön (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (86,6 ha)
Bosjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (15,2 ha)
Bosjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,25 ha)
Bosjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,37 km²)
Bosjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (5,75 ha)
Bosjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (1,03 km²)
Bosjön, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun,  (27,3 ha)
Bosjön, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Nedre Bosjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (16,6 ha)
Övre Bosjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (22,7 ha)
Bosjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (14,1 ha)
Bosjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (9,03 ha)
Bosjön (Färnebo socken, Värmland, 662655-140324), sjö i Filipstads kommun,  (40,8 ha)
Bosjön (Färnebo socken, Värmland, 663220-139381), sjö i Filipstads kommun,  (1,23 km²)
Bosjön (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (1,82 km²)
Lilla Bosjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Stora Bosjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (28,7 ha)
Bosjön (Stora Skedvi socken, Dalarna, 669761-150526), sjö i Säters kommun, 
Bosjön (Stora Skedvi socken, Dalarna, 671761-151122), sjö i Säters kommun,  (13 ha)
Lilla Bosjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 
Stora Bosjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (46,6 ha)
Bosjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (67,5 ha)
Bosjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (28,6 ha)
Västra Bosjön, sjö i Söderhamns kommun,  (19,5 ha)
Östra Bosjön, sjö i Söderhamns kommun,  (13,3 ha)
Bosjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (8,39 ha)
Bosjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (36 ha)

Se även
Bosjö bruk, tidigare järnbruk i Färnebo socken och Filipstads kommun, 
Lindfors–Bosjöns Järnväg, tidigare smalspårig järnväg i östra Värmland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn